Guillaume Robustelly (Robustel ou Robostel) (vers 1718/1725-1793), facteur d'orgue liégeois.